A Primeira Divisão de 1954-55 foi a 21.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o oitavo título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Sebastião Lucas da Fonseca, mais conhecido como Matateu futebolista de origem moçambicana, jogador do Clube de Futebol Os Belenenses, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 32 golos.

Promoções e despromoções 1955/1956

Despromovidos à Segunda Divisão 1955/1956
 Boavista
 Vitória Guimarães
Promovidos à Primeira Divisão 1955/1956
 Torreense
 Caldas

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1954 em Portugal
Futebol de 1955 em Portugal
1954–55